Pîleava se poate referi la:

 Pîleava, Kaniv
 Pîleava, Tîvriv
 Pîleava, Vîșhorod
 Pîleava (Pîleava), Buceaci
 Pîleava (Pîleava), Stara Sîneava

 Comuna Pîleava, Buceaci
 Comuna Pîleava, Stara Sîneava